Der Hauptmann von Köpenick ist:

 Friedrich Wilhelm Voigt (1849–1922), ein vorbestrafter Schuhmacher, der 1906 in der Uniform eines preußischen Hauptmanns einen Überfall auf das Rathaus von Köpenick verübte, siehe Hauptmann von Köpenick.

Der Hauptmann von Köpenick ist der Titel zahlreicher Werke, die die Figur des Schusters Voigt und seine Tat behandeln, darunter:
 Der Hauptmann von Köpenick (Operette), Operette von Erhard Kutschenreuter (1907)
 Der Hauptmann von Köpenick (Roman), Roman von Wilhelm Schäfer (Schriftsteller) (1930)
 Der Hauptmann von Köpenick (Zuckmayer), ein Drama von Carl Zuckmayer (1931)
 Der Hauptmann von Köpenick (Musical), ein Musical mit Musik und Liedtexten von Heiko Stang (2015)

Filme:
 Der Hauptmann von Köpenick (Buderus, 1906)
 Der Hauptmann von Köpenick (Bolten-Baeckers, 1906)
 Der Hauptmann von Köpenick (Schaub, 1906)
 Der Räuberhauptmann von Köpenick und seine Begnadigung, 1908
 Der Hauptmann von Köpenick (1926)
 Der Hauptmann von Köpenick (1931)
 I Was a Criminal (Arbeitstitel Captain from Koepenick, auch unter dem Zweittitel Passport to Heaven geführt), Vereinigte Staaten, 1941
 Der Hauptmann von Köpenick (1956)
 Der Hauptmann von Köpenick (1960)
 Der Hauptmann von Köpenick (1997)
 Der Hauptmann von Köpenick (2001)
 Der Hauptmann von Köpenick (2005)